ЕСР — сокращение, которое может значить:
 ЕСР (округ) — округ в индийском штате Андхра-Прадеш, названный в честь Е. С. Раджашекхара Редди
 Единая сетевая разметка
Единая Система Регистрации (сайт) - портал, на котором можно зарегистрироваться на Московскую олимпиаду школьников, узнать результаты или через систему заочного показа посмотреть свою работу и результаты Всероссийской олимпиады школьников.